Inkognito – film del 1936 diretto da Richard Schneider-Edenkoben
Inkognito – film del 1937 diretto da Valdemar Lauritzen
Inkognito – film tv del 1963 diretto da Zdravko Sotra
Inkognito – gioco da tavolo di Alex Randolph e Leo Colovini